El Pic del Castanyer és una muntanya de 607,6 metres del terme comunal de Sureda, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

És situat a la zona central - meridional del terme, a llevant de la Farga. És al costat nord-oest del Roc del Corb i de la Collada de l'Osca. És en el Camí de la Muntanya.

Referències 

Muntanyes de Sureda